(1964-), écrivain italien,
 Francesca Chillemi (1985-), actrice et mannequin italienne.
  (1942-2011), acteur italien,